Элиза Лонго Боргини (; ) — итальянская шоссейная велогонщица, выступающая на профессиональном уровне с 2011 года. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио, обладательница бронзовой медали чемпионата мира, победительница и призёрка многих крупных соревнований на шоссе.

Биография 
Элиза Лонго Боргини родилась 10 декабря 1991 года в коммуне Орнавассо провинции Вербано-Кузио-Оссола, Италия. Дочь известной итальянской лыжницы Гвидины даль Сассо (ит.), пятикратной победительнице марафона "Марчалонга", участнице трёх зимних Олимпийских игр, чемпионки мира в лыжероллерах. Её старший брат Паоло Лонго Боргини — успешный профессиональный велогонщик

Дебютировала в шоссейном велоспорте на профессиональном уровне в 2011 году, подписав контракт с командой Top Girls Fassa Bortolo.

В 2012 году перешла в команду Hitec Products–Mistral Home, отметилась успешным выступлением на женском «Туре Тюрингии», где выиграла один из этапов, а также стала победительницей в молодёжной и горной классификациях. Стала лучшей молодой гонщицей женской версии «Джиро д’Италия», финишировала третьей на «Гран-при Плуэ», выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Италии, в той же дисциплине взяла бронзу на чемпионате Европы в категории до 23-х лет. Попав в основной состав итальянской национальной сборной, побывала на шоссейном чемпионате мира в Лимбурге, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в групповой гонке.

В 2013 году одержала победу на чемпионате Италии в индивидуальной гонке с раздельным стартом и на «Трофее Альфредо Биндо», показала второй результат в генеральной классификации Emakumeen Euskal Bira, став победительницей горной классификации и одного из этапов, финишировала второй на женской версии «Флеш Валонь».

В 2014 году была лучшей в общих зачётах «Трофи д’Ор» и «Тура Бретани» — в обоих случаях также выиграла горные классификации. Стала лучшей итальянской гонщицей на «Джиро д’Италия», лучшей молодой гонщицей на Holland Ladies Tour, третьей на «Флеш Валонь» и «Гент — Вевельгем».

Начиная с 2015 года представляла команду Wiggle–Honda. В этом сезоне победила в генеральной классификации «Рут де Франс феминин», выиграв также третий и пятый этапы, вновь стала лучшей итальянской гонщицей «Джиро д’Италия», выиграла гонки «Флеш Валонь» и Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite. Завоевала серебряную медаль в групповой гонке чемпионата Италии, заняла второе место на «Филадельфия Классик» и третье место на «Страде Бьянке».

На чемпионате Италии 2016 года одержала победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом и стала серебряной призёркой в групповой гонке. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — в групповой гонке взяла бронзу, уступив голландке Анне ван дер Брегген и шведке Эмме Юханссон, тогда как в разделке показала пятое время. Помимо этого, добавила в послужной список победу на «Джиро дель Эмилия», лидерство в горной классификации «Джиро д’Италия», пришла к финишу второй на Durango-Durango Emakumeen Saria и «Филадельфия Классик», заняла третье место в «Женском туре» в Великобритании.

В 2017 году выиграла итальянское национальное первенство в обеих дисциплинах, групповой и разделочной. Также победила на «Страде Бьянке», была второй в общем зачёте «Джиро д’Италия» (первое место в классификации «Лучшая итальянская гонщица»), третьей на La Course by Le Tour de France.

В 2018 году победила в групповой гонке на Средиземноморских играх в Таррагоне. Среди других достижений в этом сезоне — третье место на «Страде Бьянке».

Начиная с 2019 года представляет команду Trek-Segafredo, с которой в частности выиграла генеральную, очковую и горную классификации Emakumeen Euskal Bira. Стала обладательницей бронзовой медали чемпионата Европы в Алкмаре в зачёте смешанной эстафетной командной гонки на время.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года